

Toponyme 

 Marcenat, commune française de l'Allier ;
 Marcenat, commune française du Cantal ;
 Marcenat, un hameau de la commune française de Tournemire dans le Cantal.

Patronyme 

 Raymond de Marcenat, abbé de Mozac au  ;
 Jean III de Marcenat, abbé de Mozac.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France